Скавина:

 Скавина — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Краковский повят.
 Скавина — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Краковский повят, Малопольское воеводство.